Longping kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longping (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Longping (socken i Kina, Guizhou), 
 Longping (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar